ТТФ — многозначная аббревиатура:
 ТТФ — тимиадинтрифосфат
 ТТФ — тиаминтрифосфат
 ТТФ — Теплотехнический факультет (ныне: Институт тепловой и атомной энергетики МЭИ)
 ТТФ — теплотехнический факультет

См. также 
  — аббревиатура латиницей